Ке́вин Фо́лланд (; ) — немецкий футболист, нападающий «Монако» и сборной Германии.

Карьера

Клубная 
Фолланд начал играть в футбол в клубе «Тальхофен». В 13 лет он перешёл в «Мемминген», который играл на самом высоком для юниоров на тот момент региональном уровне. После вылета в 2006 году он перебрался в «Таннхаузен», чтобы дальше играть на том же уровне. Летом 2007 его приняли в академию клуба «Мюнхен 1860», который также предоставил ему место в клубном молодёжном интернате.

В ходе подготовки к сезону 2010/11 тренер «львов» Райнер Маурер решил привлечь Фолланда, как и его ровесников Морица Ляйтнера, Даниэля Хофштеттера и Маркуса Цирайса (с которым Фолланд вместе жил в общежитии после интерната) к тренировкам с основной командой. Кевин прошёл полностью всю подготовку основной команды к сезону и вышел на поле в 12 из 14 товарищеских встреч. Его (также как и Ляйтнера) дебютом в официальных матчах стало появление на поле в кубковой игре против «Верля». Во Второй Бундеслиге он впервые сыграл 26 сентября 2010, в выездной игре «1860» в Аугсбурге. До зимней паузы он ненадолго выходил на поле ещё в 6 матчах.

В январе 2011 Фолланд подписал с контракт до 2015 года с клубом Бундеслиги «Хоффенхаймом», но остался в Мюнхене на правах аренды. Арендный договор был заключён до лета 2012, но «Хоффенхайм» имел возможность вернуть к себе игрока уже зимой 11/12.

К игре против «Оснабрюка» Фолланд впервые был заявлен в стартовый состав. В этом матче он также отметился своим первым голом за «львов» в официальных играх. В оставших 15 встречах сезона молодой нападающий всегда выходил на поле с первых минут, при этом он забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. После окончания сезона он ещё раз сыграл за молодёжную команду мюнхенцев до 19 лет, которая пробилась в финальную стадию розыгрыша молодёжного чемпионата Германии. В обеих встречах со сверстниками из «Кайзерслаутерна» он вышел на поле с начала игры, однако это не помогло молодым «львам» победить.

Новый сезон также начался для него как для игрока основного состава. В первых же 6 играх Кевин отличился четырьмя забитыми мячами. В середине ноября стало известно, что «Хоффенхайм» не воспользуется оговорённой возможностью вернуть к себе нападающего зимой. В первой половине сезона Фолланд стал лучшим бомбардиром команды, забив 10 раз в 21 официальной игре. По итогам сезона стал лучшим бомбардиром команды с 14 забитыми мячами.

2 сентября 2020 года клуб из французской Лиги 1 «Монако» официально объявил о переходе в команду форварда «Байера» Кевина Фолланда. Контракт с 28-летним немецким нападающим рассчитан на 4 года. Сообщалось, что сумма сделки составила 20 миллионов евро.

В сборной 
Свою дебютную игру в форме немецкой сборной Фолланд провёл 16 октября 2008. Это была игра сборных Германии и Чехии до 17 лет. 3 дня спустя в игре против юношеской сборной России он также был в стартовом составе немцев. В следующий раз в составе немецкой юношеской сборной он вышел на поле только через чуть более года. Это случилось на чемпионате мира среди юношеских команд в Нигерии. Кевин сыграл в последней игре группового этапа против сверстников из Гондураса, в которой забил свой единственный гол за сборную Германии до 17 лет, а также в 1/8 финала, где немцы проиграли будущим победителям турнира швейцарцам.

За сборную до 18 лет он в первый раз вышел на поле уже в конце июля 2009 года. В матчах против сборной Северной Ирландии до 20 лет, США до 19 лет и Болгарии до 20 лет он забил по одному голу. До мая 2010 он появлялся на поле в ещё в 5 играх, в которых забил дважды.

Летом 2010 Фолланд был привлечён к играм сборной Германии до 19 лет. Свой первый матч за неё он провёл 18 августа против бельгийцев, а первый гол забил 3 сентября против голландцев. Всего до зимнего перерыва он сыграл за сборную до 19 7 раз и забил 4 мяча, а после него — трижды, отличившись один раз.

31 августа 2011 Кевин Фолланд впервые сыграл за сборную до 20 лет. В этом же месяце ему была присуждена бронзовая  в возрастной категории до 19 лет. В октябре тренер молодёжной сборной Германии до 21 года Райнер Адрион приглашал нападающего принять участие в играх против Сан-Марино и Боснии и Герцеговины, но тот был вынужден отказаться от приглашения из-за травмы.

13 мая 2014 года стал одним из 12 футболистов, дебютировавших в главной сборной Германии в матче с Польшей (0:0).

После сезона 2017/18 в «Байере», обсуждался возможный вызов Фолланда в сборную, однако нападающий «Фрайбурга» Нильс Петерсен обогнал в Бундеслиге Фолланда на 1 гол и попал в предварительный список кандидатов на Чемпионат мира по футболу 2018.

Личное 
Отец Кевина — хоккеист Андреас Фолланд, выступавший за сборную Германии по хоккею. Сам Кевин тоже играл в хоккей до того, как начал играть в футбол.

Клубная статистика 
.

Выступления за сборную 

Итого: 10 игр / 1 гол; 6 побед, 2 ничьи, 2 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте клуба «Мюнхен 1860»
 Профиль игрока на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Монако»
Награждённые медалью Фрица Вальтера